Krey ist der Familienname folgender Personen:

 Folkert Krey (1692–1775), deutscher Dorfschullehrer, Organist und Rechenbuchautor
 Franz Krey (1904–1997), deutscher Arbeiterschriftsteller
 Franz Heinrich Krey (1930–2017), deutscher Journalist und Politiker (CDU)
 Hans Krey (1901–1960), deutscher Kunsthistoriker
 Hans-Detlef Krey (1866–1928), deutscher Bauingenieur
 Herbert Krey (1939–2021), deutscher Musikpädagoge und Dirigent
 Hermann Krey  (1851–1929), deutscher Braunkohlechemiker
 Johann Bernhard Krey (1771–1826), deutscher Theologe und Historiker
 Karl von Hartmann-Krey (1875–1945), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat
 Stephan Josef Krey (1803–1873), deutscher katholischer Pfarrer
 Theodor Krey (1910–1993), deutscher Geophysiker
 Tom Krey (* 1947), deutscher Maler
 Volker Krey (* 1940), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Cray (Begriffsklärung)
 Kraj (Begriffsklärung)
 Kraay
 Kray
 Grey